Središče je točka, ki je enako oddaljena od točk na obodu kroga.

Središče je tudi krajevno ime v Sloveniji:

 Središče, Moravske Toplice
 Središče ob Dravi
in na Hrvaškem: 

 Mursko središče (hrv. Mursko središće)

Naselja v Sloveniji